Trisol Music Group (также известен как Trisol Records, Trisol) — немецкий лейбл звукозаписи, штаб-квартира которого находится в Дибурге. Имеет несколько относительно самостоятельных подразделений.

Лейбл специализируется на издании музыки, так или иначе относящейся к готической субкультуре, преимущественно готик-рока, готик-метала, дарквейва и т. п., однако выпускает также отдельные релизы в других жанрах, от дарк-эмбиента до блэк-метала.

На сегодняшний день Trisol Music Group считается одним из наиболее крупных и успешных окологотических лейблов в мире, имеющих при этом мейнстримовый статус.

Подразделения 
 Apocalyptic Vision
 Armageddon Shadow
 Electric Starfish
 Iceflower
 Liberation & Ecstacy
 Matrix Cube
 Richter Skala
 Sad Eyes
 Weisser Herbst

Наиболее известные исполнители 
 ASP
 Attrition
 Black Tape for a Blue Girl
 Chamber
 Christian Death
 Cinema Strange
 Clan of Xymox
 Die Form
 Dope Stars Inc.
 Garden of Delight / Lutherion
 Kirlian Camera
 L'Âme Immortelle
 London After Midnight
 Malice Mizer
 Mantus
 Moi dix Mois
 Project Pitchfork
 Samsas Traum
 Sopor Aeternus
 Spiritual Front
 Staub
 The Candy Spooky Theater
 Zeromancer

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания

Литература 
 

Лейблы звукозаписи, основанные в 1997 году
Лейблы звукозаписи Германии
Готик-лейблы